Подесіння (Подесення, Подесняння) — термін від назви річки Десни.

 Подесіння — історико-географічна область в Україні.
 Подесіння — національний природний парк (планується).